łabędź czarny − ptak z rodziny kaczkowatych
 czarny łabędź – stworzone przez amerykańskiego (pochodzenia libańskiego) ekonomistę Nassima Nicholasa Taleba  pojęcie dotyczące nieprzewidywalnych zdarzeń mających znaczny negatywny wpływ na gospodarkę

 Filmy
 Czarny łabędź − amerykański film przygodowy  z 1942 roku w reżyserii Henry’ego Kinga
 Czarny łabędź − amerykański thriller psychologiczny z 2010 roku w reżyserii Darrena Aronofsky’ego